Liedjes
 Wondering (Patti Page) (1957), een lied van Patti Page
 Wonderin' (Neil Young) (1983), een lied van Neil Young
 Wondering (Claire Sproule) (2005), een lied van Claire Sproule
 Wondering (Dirty Pretty Things) (2006), een lied van Dirty Pretty Things
Album
 Wonderin' (Stevie Wonder) (1980), een tribuutalbum met covers van Stevie Wonder